O programa aborda a inclusão dos jovens no mercado de trabalho Em cada episódio é possível obter informações sobre questões educacionais e a difusão de iniciativas destinadas à respectiva inclusão profissional. Educação e Trabalho é fruto da parceria entre a TV Cultura e o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), apresentado por Paola Queiroz.

Sobre o Programa
Com 24 minutos de duração, aborda assuntos relacionados a programas de estágio e aprendizagem, sempre voltados à capacitação profissional dos jovens estudantes e à importância da educação para a formação integral e cidadã das novas gerações. Confira entrevistas com jovens que iniciaram a carreira por meio do estágio e bate-papos com coordenadores de grandes empresas do País.

Apresentadores 
 Paola Queiroz

Educação e Trabalho
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 2008
Programas de televisão em língua portuguesa